San Secondo steht für folgende geographischen Objekte in Italien:

 San Secondo di Pinerolo, Gemeinde in der Provinz Turin, Piemont
 San Secondo Parmense, Gemeinde in der Provinz Parma, Emilia-Romagna
 San Secondo (Città di Castello), Fraktion von Città di Castello, Provinz Perugia, Umbrien
 San Secondo (Venedig), Insel in der Lagune von Venedig
 San Secondo, Ortsteil von Città di Castello, Provinz Perugia, Umbrien
 San Secondo (Magnano), Kirche in Magnano, Piemont
 Villa San Secondo, Gemeinde in der Provinz Asti, Piemont